Glauke – planetoida o numerze katalogowym 288
 Glauke (łac. Glauce) – w mitologii greckiej jedna z Amazonek
 Glauke (łac. Glauce) – w mitologii greckiej jedna z Danaid
 Glauke (Kreuza, łac. Glauce) – w mitologii greckiej córka Kreona
 Glauke (łac. Glauce) – w mitologii greckiej jedna z Nereid